Polska:
 Manasterzec – wieś w Polsce, województwo podkarpackie, powiat leski

Ukraina:
 Manasterzec – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon gródecki
 Manasterzec – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon stryjski
 Manasterzec – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon żydaczowski
 Manasterzec – wieś na Ukrainie, obwód lwowski w okresie międzywojennym w powiecie samborskim